Grazina-de-desertas (nome científico: Pterodroma deserta) é uma espécie de ave marinha da família Procellariidae, encontrada nas Ilhas Desertas, parte do Arquipélago da Madeira.

Aves do Brasil
Aves de Portugal
Pterodroma
Aves descritas em 1934